Грушевско́е (иногда Грушевка, Грушовская) — село в Александровском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Находится в северной части Александровского района Ставропольского края и граничит на севере с Петровским районом, на востоке — с Новоселицким районом, на юге и западе — с муниципальным образованием Калиновский сельсовет Александровского района. Площадь сельского поселения составляет 156 км².

Расстояние до краевого центра: 84 км. Расстояние до районного центра: 27 км.

История 
Основано в 1800 году.

В 1902 году в селе проживало 4672 человека; количество надельной земли составляло 21 530 десятин (из них под посевами — 6363 десятины); количество голов крупного рогатого скота — 4741, овец — 7093.

В 1920 году в селе Грушевском образовалась артель «Гремучка».

На 1 марта 1966 года являлось центром Грушевского сельсовета, в состав территории которого также входил расположенный в 6 км от Грушевского хутор Сбитнев (упразднён в 1970 году).

До 16 марта 2020 года село образовывало упразднённое сельское поселение село Грушевское.

Население 

Национальный состав

По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Упразднённое сельское поселение село Грушевское 
Упразднено 16 марта 2020 года.

 Дума муниципального образования
Срок полномочий депутатов — 5 лет; дата избрания депутатов — 13 сентября 2015 года; количество депутатов — 10 чел.

Председатели Думы
 Маслакова Татьяна Ивановна (на непостоянной основе) (исполнение полномочий прекращено)
 Исакова Тамара Владимировна (на непостоянной основе)

Главы администрации
 с 13 апреля 2010 года — Шипулин Александр Александрович (исполнение полномочий прекращено)
 с 8 сентября 2013 года — Лушников Михаил Анатольевич (исполнение полномочий прекращено)
 с 12 сентября 2018 года — Малыхин Иван Сергеевевич (срок полномочий — 5 лет)

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Библиотека-филиал № 5. Открыта 20 октября 1927 года
 Детский сад № 17 «Солнышко». Открыт 1 сентября 1961 года как детский сад-ясли
 Средняя общеобразовательная школа № 8
 Сельхозпредприятие «Гремучка», число работающих — 122 чел., производство продукции растениеводства. Образовано 9 мая 1950 года как колхоз «Путь к коммунизму»
 Общественное открытое кладбище площадью 40 000 м²

Спорт 
 На Ставрополье пройдёт этап ралли «Шёлковый путь»

Памятники 
 Братская могила советских воинов, освобождавших с. Грушевское в 1943 году. 1945 год

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Александровского района (Ставропольский край)
Упразднённые муниципальные образования Александровского района Ставропольского края
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году